

Lokalizacje

Niemcy 
 Schlossberg – góra we Frankensteinie
 Schlossberg – góra we Fryburgu Bryzgowijskim
 Schlossberg – góra w Pegnitz

Szwajcaria 
 Schlossberg – szczyt w Alpach Berneńskich

Osoby 
 Edwin Schlossberg – mąż Caroline Kennedy

Zobacz też 
 Schloßberg